Kelurahan Pekauman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Pekauman (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 110,20), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Pekauman (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 109,13), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar